Hieronder volgt de kandidatenlijst voor de Europese Parlementsverkiezingen 1999 van CD/Conservatieve Democraten.

De lijst 
 M. Koning
 Hans Janmaat
 J.A. Gilles
 G.F. Rieff
 Wim Elsthout
 P. van der Pol
 Wil Schuurman
 P.G. Zillen
 A.A.J. Poppe
 J. Stoops
 R. Schuurman
 H.G.T. Selhorst
 A.B. de Jong
 D.A. Meijer
 J.L. de Graaff
 J.M. van Herwijnen
 J. van den Brock
 A. Bierhuizen
 C. van Vale
 W.G.M.T. van Ginneke
 J.J. Moll
 C.J. van Gils
 J.C. van der Kooi

CD